L'édition 2008 du tournoi de Chine s'est déroulée du 22 au  et a été jouée sur dur.

Faits marquants 
 Andy Roddick remporte le tournoi en simple en battant Dudi Sela en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Stephen Huss et Ross Hutchins s'imposent en finale face à Ashley Fisher et Bobby Reynolds. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Chine
 Tournoi de tennis de Chine (WTA 2008)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2008
Compétition de tennis à Pékin
Chine
Sport en Chine en 2008
Tennis en septembre 2008